EDOH stegt für:
 Flugplatz Langhennersdorf (ICAO-Code)
 Haltepunkt Dortmund-Huckarde (BS100-Code)

Abkürzung